Komet signifie comète en allemand et désigne notamment :
 Komet, un bâtiment hydrographique et océanographique allemand.
Komet (croiseur auxiliaire) de la Kriegsmarine utilisé comme navire corsaire au cours de la Seconde Guerre mondiale.
 Messerschmitt Me 163 Komet, avion de chasse allemand.
 KS-1 Komet, missile soviétique.

Voir aussi